Aquesta és una llista d'estrelles notables de la constel·lació de la Llebre, ordenades per ordre decreixent de brillantor.

Referències 
 
 
 
 

Llebre